Enzo Carli (1910-1999) – storico dell'arte italiano
 Enzo Carli (1949) – fotografo e studioso di fotografia italiano